39 км (39-й кіломе́тр; Три́дцять дев'я́тий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва таких об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

39 км — зупинний пункт Донецької залізниці
 39 км — зупинний пункт Львівської залізниці.
 39 км — зупинний пункт Одеської залізниці.
 39 км — зупинний пункт Південної залізниці.
 39 км — зупинний пункт Криворізької дирекції Придніпровської залізниці.
 39 км — зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці у Василівському районі.
 39 км — зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці у місті Енергодар.

Див. також 
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (3)